Ладони (фильм, 1993, США) — фильм Майкла Кона
 Ладони (фильм, 1993, Россия) — фильм А. Аристакисяна